Коври́жных — русская фамилия. Известные носители:

 Коврижных, Александр Александрович (род. 1971) — российский актёр кино и дубляжа, телеведущий.
 Коврижных, Илья Владиславович (род. 1981) — российский актёр.
 Коврижных, Лев Михайлович (род. 1931) — советский и российский физик, лауреат Ленинской премии (1984).